Безденежные — название населённых пунктов.

Россия 
 Безденежные — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Безденежные — деревня в Котельничском районе Кировской области.